Basilica minore di Santa Maria Assunta di Botticino
 Basilica minore di Santa Maria Assunta di Randazzo

Pagine correlate 
Basilica di Santa Maria Assunta